Свети Бенедикт може да се отнася за:
 Християнски светци
 Бенедикт Нурсийски (480 – 547), основоположник на Бенедиктинския орден
 Бенедикт II (?-685), римски папа
 Бенедикт Крисп (?-725), милански архиепископ
 Свети Бенедикт (Истанбул), църква в Истанбул, Турция